El Torneig de Berlín 2022, oficialment conegut com a bett1open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als WTA 500 de la WTA. La 95a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juny de 2022 al Rot-Weiss Tennis Club de Berlín, Alemanya.

La tennista tunisenca Ons Jabeur va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

Competicions tennístiques a Alemanya
Esport a Berlín
WTA Tour 2022